José Walter Barbosa Cavalcante (Capistrano, 16 de julho de 1927) é engenheiro civil, professor e político brasileiro, que construiu carreira no estado do Ceará durante a década de 1960. Foi prefeito de Fortaleza entre 1967 e 1971, tendo sido indicado pela Ditadura Militar. Seu nome foi dado a um dos bairros de Fortaleza, o Conjunto José Walter.

Natural de Capistrano, filho de Francisca Barbosa Cavalcante e de Francisco Nunes Cavalcante. Formou-se em engenharia civil na Universidade Mackenzie, em São Paulo, seguindo-se de diversas especializações no exterior. Professor catedrático de engenharia civil da Universidade Federal do Ceará, foi diretor da Estrada de Ferro e do Banco do Estado do Ceará, entre outros.

Foi casado com Maria Amélia Cavalcante (1931-2013), filha de Vitória Marques Cavalcante e de José Cândido Cavalcante Filho, e prima-irmã do ex-senador Edgar Cavalcanti de Arruda. O casal teve cinco filhos.

Naturais de Capistrano
Engenheiros do Ceará
Professores da Universidade Federal do Ceará
Prefeitos de Fortaleza
Agraciados com o Troféu Sereia de Ouro
Engenheiros civis do Brasil
Alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie